Oberbuchen bezeichnet die geographischen Objekte
 Oberbuchen (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Oberbuchen, eine Dorfwüstung nordwestlich von Hanau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen